Aapeli kan avse:

 Aapeli, pseudonym för författaren Simo Puupponen  
 Aapeli (ö)
 Stormen Alfrida